Heckner ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Heckner (1826–1904), deutscher Fabrikant und Verleger
 Hans Heckner (1878–1949), deutscher Architekt und Stadtplaner
 Ingrid Heckner (* 1950), deutsche Politikerin (CSU)
 Norbert Heckner (* 1953), deutscher Schauspieler und Kabarettist